Prisoje je lahko:
 Prisoje, Bosna in Hercegovina
 Prisoje, Dicmo (Hrvaška)
 Prisoje, Črna gora